Варшавский договор 1745 года — дипломатические соглашения, подписанные в Варшаве 8 января 1745 года участниками Четверного союза: Великобританией, Австрией, Голландской республикой и Саксонией, чтобы поддержать признание прагматической санкции и поддержать кандидатуру Марии Терезии на престоле Австрийской империи. Этот условно оборонительный союз, был сформирован во время войны за австрийское наследство и уже в течение нескольких месяцев все подписавшие договор стали союзниками против Франции.

По условиям договора курфюрст Саксонии Фридрих Август II выставлял 30 000 солдат в обмен на денежные субсидии от "морских держав" — британцев и голландцев. Наряду с внезапной смертью баварского герцога Карла VII, и выхода из войны Баварии, подписавшей , Варшавский договор резко изменил баланс сил в Германии. Союзники, в конечном счете, праздновали успех в обеспечении признания Марии Терезии Вторым Аахенским миром в 1748 году.

Примечания 

Варшавский договор
Договоры по алфавиту
Международные договоры XVIII века
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Австрии
Международные договоры Нидерландов
Международные договоры Саксонии
Война за австрийское наследство
События 8 января
Январь 1745 года